A671 är en motorväg i Hessen i Tyskland. Vägen sträcker sig öster om staden Mainz.

Trafikplatser

|}

Motorvägar i Tyskland
A671
Listor över avfartsnummer
Transport i Wiesbaden